Дуйе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дуйе, Давид (род. 1969) — французский дзюдоист, двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира.
 Дуйе, Жозеф (1878—1954) — бельгийский дипломат.